Barum ist der Name folgender Orte und Gegenden:

 Barum (Landkreis Lüneburg), Gemeinde im Landkreis Lüneburg, Niedersachsen
 Barum (Landkreis Uelzen), Gemeinde im Landkreis Uelzen, Niedersachsen
 Barum (Salzgitter), Stadtteil von Salzgitter in Niedersachsen
 Barum (Kristianstad), Ort in Südschweden in der Gemeinde Kristianstad
 Kunstwort für die Region Barnim-Uckermark in Brandenburg

Barum ist der Familienname folgender Personen:

 Gerd Siemoneit-Barum (1931–2021), Zirkusleiter und Raubtiertrainer
 Rebecca Siemoneit-Barum (* 1977), Schauspielerin, Tochter von Gerd Siemoneit-Barum

Barum steht außerdem für:

 Circus Barum, einer der größten Reisezirkusse in Deutschland
 Barum Continental, eine tschechische Reifenmarke

Siehe auch:

 Barom